Вучичевич сербская фамилия. Известными носителями являются:

 Ведрана Вучичевич (род. 1985) — боснийская лыжница и биатлонистка.
 Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский (1869—1919) — российский художник-живописец и график.
  (род. 1985) — сербский баскетболист.
  (род. 1978) — сербский гандболист.
 Неманья Вучичевич (род. 1979) — сербский футболист.
  (род. 1962) — сербский футболист.